Город Белград () — отдельная территориальная единица в Центральной Сербии со своим местным самоуправлением, включающая Белград и его пригороды.

Население 

В округе проживает 1 659 440 чел, или 23,0 % населения всей Сербии (по данным переписи 2011, без данных по Косово и Метохии) . Большинство составляют сербы (1 505 448, или 91 %). Проживают также югословены (8061 чел.), черногорцы (9902 чел.), цыгане (27 325 чел.), хорваты (7752 чел.), македонцы (6970 чел.) и другие.

В Белграде и других городах округа проживает 1281,8 тыс. чел., или 81,3 % всего населения округа (перепись 2002).

Общины округа 

Территория округа поделена на 17 общин, каждая из которых имеет свои местные органы власти.

Самой молодой общиной округа является община Сурчин, которая была выделена из состава общины Земун в 2004 году.

См. также 
 Герб округа Белграда

Примечания 

Округа Сербии
Статистические регионы Сербии